Майк Ли́ндеманн Йе́нсен (; ) — датский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Воспитанник школы «Брондбю». Во взрослом футболе дебютировал в 2006 году выступлениями за основную команду того же клуба и провёл в ней восемь сезонов своей игровой карьеры. Правда, в 2008 году он отдавался в аренду в «Мальмё» на полгода. В 2006 году был удостоен приза футболист года в Дании среди игроков до 19 лет.

В феврале 2013 года подписал долгосрочный контракт с норвежским «Русенборгом».. В своей первой игре за новый клуб против «Одд Гренланд», забил победный гол. С 2015 года является вице-капитаном «Русенборга», но на деле именно Майк выводит свою команду как капитан, в связи с тяжелой травмой Торе Региниуссена.

Выступления за сборные 
В течение 2008—2011 годов привлекался в состав молодёжной сборной Дании. На молодёжном уровне сыграл в 27 официальных матчах.

В августе 2010 года дебютировал в официальном матче в составе национальной сборной Дании против сборной Турции.

Достижения 
 «Русенборг»
 Чемпион Норвегии (4): 2015, 2016, 2017, 2018
 Обладатель Кубка Норвегии (3): 2015, 2016, 2018
 Обладатель Суперкубка Норвегии: 2017

 «Брондбю»
 Обладатель Кубка Дании: 2007/08

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте сборной
 Профиль на сайте клуба
 Профиль на сайте Суперлиги

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Брондбю»
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК АПОЭЛ
Игроки ФК «ХБ Кёге»